Crossen peut faire référence à :
 la ville de Krosno Odrzańskie en Pologne
 un quartier de la ville allemande de Zwickau en Saxe